L'edizione 1987-88 della Division 2 è stata il quarantanovesimo campionato di calcio francese di seconda divisione.

Girone A

Classifica finale

Girone B

Classifica finale

Barrages promozione 
 Qualificazioni Playoff : 
  -  4-0

 -  1-1 3-2 rig.
 Playoff :

 -  2-1 / 0-2 
 Spareggi D1-D2 : 

 (D1) -  (D2) 1-1 / 0-3 
 Finale Campione 2.Divisione : 

 -  1-2 / 0-1

Voci correlate 
 Division 1 1987-1988
 Coppa di Francia 1987-1988

Collegamenti esterni

Ligue 2
Calcio nel 1987
Calcio nel 1988